Jean van de Velde (filmregisseur) (1957), Belgisch filmregisseur, filmproducent en scenarioschrijver.
 Jean van de Velde (golfer) (1966), Frans golfprofessional.